SOA:
 SOA () — ресурсная запись DNS о сервере, хранящем эталонную информацию о домене.
 Сервис-ориентированная архитектура () — подход к разработке программного обеспечения на основе слабосвязанных компонентов, взаимодействующих посредством стандартизованных интерфейсов.
 Sons of Anarchy — американский телевизионный сериал в жанре криминальной драмы.